Rue Pailleron à Lyon ;
 Rue Édouard-Pailleron à Paris.

Voir aussi